Die Coca-Cola Ligaen 1995/96 war die sechste Spielzeit der höchsten Spielklasse im dänischen Fußball, welche vom dänischen Fußballverband DBU ausgetragen wurde. Die Saison begann am 30. Juli 1995 und endete am 27. Mai 1996. Titelverteidiger war Aalborg BK.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Die Teams, die nach 22 Spielen die ersten sechs Plätze belegten hatten zusätzlich sechs Heimspiele, die Teams auf den unteren sechs Plätzen noch fünf Heimspiele. Die beiden Letzten stiegen direkt ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1995
Fußballsaison 1995/96